Яндекс.Store – магазин приложений разработанный российской компанией Яндекс в 2013 году для операционной системы Android и Яндекс.Кит.

28 августа 2020 года Яндекс объявил, что магазин приложений «Яндекс.Store» закрывается 1 сентября. Его больше нельзя скачать и установить на смартфоны. Уже установленные приложения продолжат работать и смогут обновляться через другие магазины.

В последние годы «Яндекс.Store» почти не развивался, хотя изначально Яндекс позиционировал его в качестве полноценной альтернативы магазина Google Play. Производители мобильных устройств и сотовые операторы могли бесплатно интегрировать магазин «Яндекс.Store» в свои модели и получать часть доходов от продаж. Также «Яндекс.Store» ставился по умолчанию в собственной прошивке Яндекс для устройств на операционной системе Android — "Яндекс.Кит". Для оперативного наполнения магазина к открытию Яндекс приобрел у другого альтернативного магазина Opera Store лицензию на 40 тыс. приложений.

В момент запуска проекта Яндекс называл свой магазин стратегическим шагом по созданию пакета продуктов для производителей устройств, который объединял бы основные сервисы Яндекса: поиск, навигацию, облачный сервис «Яндекс.Диск» и графическую оболочку Yandex.Shell.

По состоянию на начало 2014 года в сервисе «Яндекс.Store» было доступно более 100 тыс. приложений, а само приложение сервиса предустанавливалось на некоторых популярных смартфонах того времени от компаний OPPO, PocketBook, Explay, teXet, Huawei, WEXLER, 3Q, Qumo, Nokia и других.

Впервые информация о закрытии «Яндекс.Store» появилась в конце июня 2020 года. Как поясняли в компании, проект планировали закрыть, чтобы перераспределить усилия и внимание команды на перспективные проекты и не снижать темпы разработки.

См. также 

 Google Play
 Galaxy Store
 AppStore
 GetApps

Примечания